Мокеевская — название нескольких населённых пунктов:
 Мокеевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Мокеевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Мокеевская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Мокеевская — деревня в Харовском районе Вологодской области.